Tzatschewa ist der Familienname folgender Personen:

 Manja Tzatschewa (1897–nach 1930), deutsche Schauspielerin
 Tzwetta Tzatschewa (1900–nach 1927), deutsche Schauspielerin